Паламарчук, Дмитрий:
 Паламарчук, Дмитрий Вадимович (род. 1984) — российский актёр.
 Паламарчук, Дмитрий Николаевич (род. 1989) — приднестровский государственный и политический деятель, приднестровский дипломат.